

Botanica 
 Amaranthus – genere di piante
 Amaranthus caudatus – specie di pianta da cui si ricava l'amaranto, alimento assimilato ai cereali
 Amaranto – termine con cui viene commercializzata in Italia l'essenza del Peltogyne densiflora

Alimentazione 
 Amaranto – alimento classificato come cereale
 Amaranto – colorante alimentare sospetto cancerogeno

Colore 
 Amaranto – colore simile al granata

Onomastica 
 Amaranto – nome proprio di persona italiano maschile

Sport 
 Amaranto – soprannome dato ai giocatori e ai tifosi dell', della  e dell'

Zoologia 
 Amaranto – specie di uccelli